Arup steht für:
 ein Ingenieurbüro mit Sitz in London, siehe Arup
 eine Flugzeugfamilie aus den 1930er Jahren, siehe Arup (Flugzeug)

Arup ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Lauritz Arup (1793–1874), norwegischer Bischof und Politiker
 Katie Arup (* 1963), britische Fechterin
 Ove Arup (1895–1988), britisch-dänisch-norwegischer Ingenieur